Central Coast Mariners Football Club – squadra di calcio australiana
Seattle Mariners – squadra di baseball statunitense